O Ford Cargo 815e é um caminhão com motor eletrônico produzido pela Ford Caminhões na unidade de São Bernardo do Campo, em SP, Brasil.

É um modelo para aplicações leves, com capacidade máxima de tração (CMT) de 11 toneladas e peso bruto total homologado (PBT) de 8.250 quilos.

Tem aplicação para transporte de carga seca, transporte de gás, com baú de alumínio, baú frigorífico e baú isotérmico, além da possibilidade de utilizar plataforma de guincho.

Caminhões da Ford